Pogledajte također "Meresank".

Meresank II. ("ona voli život") je bila kraljica drevnoga Egipta rođena kao princeza, kćer faraona Kufua. Živjela je tijekom 4. dinastije. Imala je dva supruga i troje djece.

Životopis 
Meresank je bila kćer faraona Kufua i njegove polusestre, kraljice Meritites I. Nazvana je po svojoj prabaki Meresank I., majci faraona Snofrua. Kufu i Meritites I. su imali još djece osim Meresank - Kauaba, Džedefhora, Heteferes II., Meritites i Baufru. Oni su bili braća i sestre Meresank II.

Kauab je oženio svoju sestru Heteferes. Svoju jedinu kćer nazvao je Meresank prema svojoj sestri. 

Meresank II. se udala za princa Horbaefa, svog polubrata. Imali su dvije kćeri. Nakon Horbaefove smrti, Meresank se udala za jednog faraona, svog drugog polubrata, ali se ne zna sa sigurnošću je li to bio Džedefra ili Kafra. Ako je bila Kafrina supruga, onda je to vrlo zanimljivo jer je Meresank III., Kauabova kćer i nećakinja Meresank II., bila udata za Kafru. 

Faraonu za kojeg se udala Meresank II. je rodila jednog sina.

Nakon smrti, Meresank je pokopana u mastabi G 7410-7420 gdje je već prije bio pokopan Horbaef.

Obitelj 
Ovdje je prikazano obiteljsko stablo Meresank II. Ona je i preko majke i preko oca bila unuka faraona Snofrua. 
</center>
Djeca Meresank II:

Postoji prikaz Meresank i jednog dječaka na barci. Moguće je da je taj dječak njezin sin Džati. Također, moguće je da je prikazani dječak zapravo bio njezin sluga.

Naslovi 
Ovo su naslovi Meresank II:
"Velika od hetes-žezla",
"Ona koja gleda Horusa i Seta",
"Kraljeva žena",
"Kraljeva kćer od njegova tijela".

Sarkofag 
Meresankin je sarkofag pronađen 1927. Izložen je u Bostonu. Načinjen je od crvena granita te se na njemu nalazi natpis "Kraljeva kćer od njegova tijela, Meresank". Sarkofag je ukrašen prikazom Anubisa, boga koji vodi mrtve pred Strašni sud.

Vanjske poveznice 

Princeze drevnog Egipta
Kraljice drevnog Egipta
Četvrta dinastija drevnog Egipta